Chris Morgan je jméno a příjmení více osob:

 Chris Morgan (scenárista) (* 1966) – americký scenárista a filmový producent
 Chris Morgan (veslař) (* 1982) – australský veslař